Sommers peut désigner :

Patronymie
Le patronyme néerlandais Somers a trois provenances possibles:
 surnom d'après la saison été (nl: zomer), probablement le surnom d'un acteur dans un jeu allégorique.
 dérivé du verbe zomen, fabriquer des cuves, donc un nom de profession: le tonnelier (nl:kuiper).
 dérivé du mot moyen-néerlandais somer, s(e)umer, qui signifie bête de somme.

Il peut être décliné:
 avec S ou Z initial
 avec -o- ou -oo-
 avec -m- ou -mm-
 avec ou sans suffixe génitif -s 
 avec ou sans l'article de

Variantes:
 Somer, Somere, De Somer, De Somere
 De Soomer, De Zoomer
 Sommer, De Sommer, De Zommers
 Soomers, Zomer, Zomers, Zoomers, Somers

Patronyme 

 Barbara Sommers, actrice française.
 Denise Sommers (1969-), joueuse de squash néerlandaise.
 Jay Sommers (1917-1985)  est un scénariste et producteur américain.
 Stephen Sommers (1958- ) est réalisateur, producteur et scénariste américain.